Макси́м Петро́вич Семёнов (род. 9 февраля 1984, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский и российский хоккеист, защитник; тренер.

Карьера 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея, тренер — Юрий Кривомазов.

На драфте НХЛ 2004 года выбран клубом «Торонто Мейпл Лифс» в 7-м раунде под общим 220-м номером.

Является рекордсменом «Атланта» по количеству матчей в чемпионатах России и КХЛ.

Чемпион зимних Азиатских игр 2011 г.

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Казахстана